est un genre éteint de stégocéphales basaux ayant vécu durant le Dévonien supérieur (Famennien) dans ce qui est aujourd'hui l'Australie. Une seule espèce est connue, , décrite en  à partir d'une mâchoire inférieure découverte dans un site fossilifère au sein de la Nouvelle-Galles du Sud. Avec  (qui a été découvert en Chine), c'est l'un des rares proto-tétrapodes ayant été découvert en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Classification

Historique 
Auparavant considéré comme un poisson à nageoires lobées, il est de nos jours considéré comme l'un des stégocéphales les plus basaux.

Phylogénie 
Ce qui suit est un cladogramme simplifié d'après Ruta, Jeffery et Coates () :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

 Stegocephalia
 Hynerpeton
 Ichthyostega
 Tetrapoda

Liens externes 

  Metaxygnathus sur Devonian Times

Publication originale

Références taxonomiques 
 
 
 
 

Stegocephalia
Dévonien supérieur
Taxon fossile décrit en 1977
Paléontologie en Australie